Tomáš Vak (né le  en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1998 en jouant dans l'Extraliga, la plus haute division tchèque, avec le HC Pardubice. La saison suivante, il débute avec le club en Extraliga mais après 10 matchs avec Pardubice, il rejoint la division inférieure et les équipes du SK Slavia Třebíč puis du HC Dukla Jihlava.

À partir de 2002 et pour trois saisons il joue pour le HC Vsetín dans l'Extraliga puis en 2005-06 commence la saison avec le HC Karlovy Vary. Encore une fois au bout d'une dizaine de matchs, il change de club et rejoint le club du HC České Budějovice.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||HC Pardubice || Extraliga ||35||7||6||13||32||3||0||0||0||0
|-
|1999-2000||HC Pardubice ||Extraliga  ||9||1||1||2||2||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"| 1999-2000||SK Slavia Třebíč ||1.liga ||6||3||3||6||6||  ||  ||  ||  || 
|-
|HC Dukla Jihlava ||1.liga  ||20||3||5||8||16||13||0||2||2||6
|-
|2000-2001||Ytong Brno ||1.liga  ||48||18||22||40||93||8||6||3||9||8
|-
|rowspan="3"|2001-2002||HC Pardubice ||Extraliga ||9||0||1||1||2||  ||  ||  ||  || 
|-
| HC Berounští Medvědi ||1.liga  ||4||2||1||3||4||  ||  ||  ||  || 
|-
|HC Senators Rosice ||1.liga  ||27||9||13||22||37||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||HC Vsetín||Extraliga  ||48||16||23||39||72||4||1||0||1||6
|-
|2003-2004||HC Vsetín||Extraliga  ||46||6||18||24||62||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005||HC Vsetín||Extraliga  ||52||12||18||30||50||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"|2005-2006||HC Karlovy Vary ||Extraliga  ||8||0||0||0||6||  ||  ||  ||  || 
|-
| HC České Budějovice||Extraliga ||42||6||5||11||42||10||3||3||6||12
|-
|2006-2007||HC České Budějovice||Extraliga  ||44||3||8||11||60||11||2||3||5||4
|-
|2007-2008||HC České Budějovice||Extraliga || 52 || 8 || 9 || 17 || 38 || 12 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
|2008-2009||HC České Budějovice||Extraliga || 43|| 10|| 13|| 23|| 32|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2009-2010||HC České Budějovice||Extraliga || 49|| 14|| 20|| 34|| 32|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2010-2011|| HC Bílí Tygři Liberec ||Extraliga || 52|| 11|| 21|| 32|| 64|| 7|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|2011-2012|| HC Bílí Tygři Liberec ||Extraliga || 52|| 10|| 7|| 17|| 30|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 52|| 11|| 33|| 44|| 50|| 14|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 2013-2014 || Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 50|| 16|| 44|| 60|| 122|| 13|| 5|| 14|| 19||8
|-
| 2014-2015 || Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 42 || 17 || 20 || 37 || 81 || 16 || 6 || 13 || 19 || 12
|-
| 2015-2016 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 38 || 12 || 17 || 29 || 74 || 14 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2016-2017 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 31 || 7 || 18 || 25 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017||HC České Budějovice||1.liga || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 || 9 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2016-2017 || HC České Budějovice || Extraliga Qualif. || - || - || - || - || - || 9 || 2 || 1 || 3 || 10

Roller in line hockey 
Il a représenté l'équipe de République tchèque.

Statistiques internationales

Références 

Naissance en mai 1978
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi